Poniatowsky ist der Name folgender Personen:

 Ferdinand Poniatowsky (1774–1844), polnischer Theaterschauspieler in Deutschland, siehe Ferdinand Polawsky

Siehe auch:

 Poniatowski, ein polnisches Adelsgeschlecht